Финал Кубка Казахстана по футболу 2014 года состоялся 22 ноября на стадионе «Астана Арена» в Астане. В нём встречались «Кайрат (Алма-Ата)» (номинальный хозяин поля) и «Актобе». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по местному времени.

Место проведения 
Местом проведения финала была выбрана Астана Арена в столице Казахстана. Этот матч стал третьим подряд финалом Кубка Казахстана на этом стадионе. Всего Астана-Арена приняла 5-й финал, а Астана 7-ой.

Путь к финалу

Противостояние в КПЛ-2014 
В чемпионате Казахстана по футболу 2014 года команды встречались четыре раза. В 9-м туре в Актобе со счётом 1:0 сильнее оказались хозяева, в 19-м туре «Кайрат» разгромил соперника на своём поле со счётом 7:1, в 27-м туре в Алма-Ате победу одержали южане со счётом 2:0, в 31-ом туре команде «Кайрат» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 за превышение лимита на легионеров, сам же матч также завершился победой «Актобе» со счётом 1:0.

Ход матча 
В первом тайме актюбинский игрок Роберт Арзуманян на 19-й минуте отправил мяч в свои ворота. Через десять минут Юрию Логвиненко удалось сравнять счёт. Уже на 30-й минуте «Кайрат» снова вышел вперед благодаря голу Жерара Гоу. Ещё один гол алматинцев в первом тайме не был засчитан, так как судья зафиксировал офсайд.

Во втором тайме Жерар Гоу оформил дубль с голевой передачи капитана команды Бауыржана Исламхана. На 85-й минуте гол был забит Асланом Дарабаевым, установившим окончательный счёт 4:1.

Отчёт о матче

Интересные факты 
 Трофей стал первым для «Кайрата» с 2004 года, когда им был выигран чемпионат Казахстана.
 «Кайрат» стал победителем Кубка Казахстана, одержав победы во всех матчах розыгрыша. Ранее это удавалось алматинскому клубу «Достык» (1993), «Атырау» (2009) и столичному «Локомотиву» (2010).
 Алматинский «Кайрат» является не только рекордсменом по количеству завоёванных Кубков страны — 6 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2014), но и по количеству участия в финальных матчах — 8 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2014), по количеству участия в финальных матчах подряд — 3 (2003—2005).
 Рекордсменом по различным дизайнам трофея является алматинский «Кайрат» — пять (за исключением Кубка 2008—2012 гг.), при чём он становился обладателем четырёх из них первым (1992, 1997, 2000 и 2001).

Примечания

Ссылки 
 КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ — 2014

2014
Кубок Казахстана
Ноябрь 2014 года
События 14 ноября